Andreï Aleksandrovitch Potaïtchouk - en russe : , et en anglais : - (né le  à Temirtaou en République socialiste soviétique kazakhe) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace devenu entraîneur.

Biographie

Carrière de joueur 
En 1987, il commence sa carrière avec le Krylia Sovetov dans le championnat d'URSS. Il est choisi en 1994 au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les Flames de Calgary en , en . Il a à partir de 1994 évolué en République tchèque, Finlande et Russie. Il met un terme à sa carrière en 2008.

Carrière internationale 
Il a représenté l'URSS en sélections jeunes et l'équipe de Russie au niveau international.

Carrière d'entraîneur 
Il est devenu entraîneur. Il est assistant de Miloš Říha au HK Spartak Moscou dans la KHL.

Trophées et honneurs personnels 
Superliga
 2006 : meilleur vétéran.

Extraliga
 1995 : nommé meilleur étranger.
 1996 : nommé meilleur étranger.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1987-1988|| Krylia Sovetov|| URSS|| 11|| 1|| 0|| 1|| 0|| || || || ||
|-
| 1988-1989|| Krylia Sovetov|| URSS || 22|| 2|| 1|| 3|| 6|| || || || ||
|-
| 1989-1990|| Krylia Sovetov|| URSS || 46|| 8|| 8|| 16|| 22|| || || || ||
|-
| 1990-1991|| Krylia Sovetov|| URSS || 34|| 8|| 6|| 14|| 12|| || || || ||
|-
| 1991-1992|| Krylia Sovetov|| Superliga|| 36|| 15|| 7|| 22|| 30|| || || || ||
|-
| 1992-1993|| Krylia Sovetov|| Superliga|| 42|| 17|| 12|| 29|| 54|| || || || ||
|-
| 1993-1994|| Krylia Sovetov|| Superliga|| 43|| 13|| 22|| 35|| 20|| || || || ||
|-
| 1994-1995|| HC Sparta Prague|| Extraliga|| 39|| 17|| 13|| 30|| 0|| || || || ||
|-
| 1995-1996|| HC Sparta Prague || Extraliga|| 40|| 12|| 25|| 37|| 14|| 12|| 4|| 2|| 6|| 6
|-
| 1996-1997|| HC Sparta Prague || Extraliga|| 48|| 16|| 20|| 36|| 12|| 8|| 1|| 4|| 5|| 8
|-
| rowspan=2|1997-1998|| HPK Hämeenlinna|| SM-liiga|| 36|| 8|| 15|| 23|| 18|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| Ässät Pori|| SM-liiga|| 11|| 5|| 8|| 13|| 12|| 3|| 3|| 0|| 3|| 0
|-
|1998-1999|| Ässät Pori|| SM-liiga|| 54|| 18|| 22|| 40|| 42|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 1999-2000|| Ässät Pori|| SM-liiga|| 53|| 22|| 26|| 48|| 59|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 2000-2001|| Kärpät Oulu|| SM-liiga|| 50|| 15|| 30|| 45|| 26|| 7|| 3|| 2|| 5|| 2
|-
| 2001-2002|| Kärpät Oulu|| SM-liiga|| 50|| 15|| 21|| 36|| 14|| 4|| 1|| 1|| 2|| 0
|-
| 2002-2003|| Kärpät Oulu|| SM-liiga|| 54|| 11|| 23|| 34|| 26|| 15|| 4|| 5|| 9|| 6
|-
| 2003-2004|| Khimik Voskressensk|| Superliga|| 58|| 12|| 11|| 23|| 12|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 2004-2005|| Khimik Voskressensk|| Superliga|| 45|| 6|| 14|| 20|| 6|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 2005-2006|| Khimik Moskovskaïa Oblast|| Superliga|| 48|| 11|| 20|| 31|| 26|| 9|| 0|| 4|| 4|| 2
|-
| rowspan=2|2006-2007|| HK Dmitrov|| Vyschaïa Liga || 32|| 11|| 14|| 25|| 30|| 14|| 2|| 7|| 9|| 2
|-
| Metallourg Novokouznetsk|| Superliga|| 19|| 1|| 6|| 7|| 4|| --|| || || ||
|-
| rowspan=2|2007-2008|| HK Dmitrov || Vyschaïa Liga || 38|| 8|| 16|| 24|| 28|| || || || ||
|-
| Krylia Sovetov || Vyschaïa Liga || 10|| 2|| 4|| 6|| 6|| 7|| 2|| 1|| 3|| 2

Références

Voir aussi 

Naissance en août 1970
Joueur soviétique de hockey sur glace
Joueur international russe de hockey sur glace
Choix de repêchage des Flames de Calgary
Joueur des Krylia Sovetov
Joueur du HC Sparta Prague
Joueur de l'Ässät Pori
Joueur du HPK Hämeenlinna
Joueur du Kärpät Oulu
Joueur du Khimik Voskressensk
Joueur du Khimik Moskovskaïa Oblast
Joueur du Metallourg Novokouznetsk
Joueur du HK Dmitrov
Entraîneur russe de hockey sur glace
Naissance à Temirtaw
Attaquant de hockey sur glace